Дми́трий Мансу́ров:
 Мансуров, Дмитрий Васимович — русский писатель-фантаст.
 Мансуров, Дмитрий Сергеевич — уездный предводитель Тульского дворянства.